Brasserie du Causse est l'enseigne commerciale d'une brasserie artisanale appartenant à Arnaud Marchal et située sur le causse corrézien, à Saint-Cernin-de-Larche dans le département de la Corrèze. Il fabrique des bières de fermentation haute, non filtrées et non pasteurisées.

Bières 

 Le Loup Blanc Du Causse ;
 La Caselle du Diable ;
 L’Ondine D’Oray ;
 Le Brun Pourfendeur ;

La triple « Revdo Ceanie » a reçu le Fourquet d'Or au concours national de St Nicolas de Port en 2012.

Liens externes 
 beuhbaba.free.fr fiche de la brasserie sur beuhbaba's beer collection
 www.brasserieducausse.fr Site officiel de la brasserie

Causse
Entreprise fondée en 2011
Entreprise ayant son siège en Corrèze